Светла́на Джафа́рова:
 Джафарова, Светлана Георгиевна (род. 1955) — советский и российский искусствовед, историк искусства, эксперт.
 Джафарова, Светлана Исмаиловна (1938—2006) — советская и туркменская танцовщица. Народная артистка Туркменистана. Художественный руководитель танцевального ансамбля «Менгли» и Национального культурного центра Туркменистана.